Patras (provincie), een voormalige provincie in het Griekse departement Achaea
 Patras (stad), de hoofdstad van de Griekse periferie West-Griekenland
 Golf van Patras, een tak van de Ionische Zee